Mineo peut faire référence à :

Toponyme 
 Mineo commune italienne de la province de Catane ;

Patronyme 
 Alfred Mineo (1880-1930), mafioso italo-américain ;
 Corradino Mineo (né en 1950), journaliste et un homme politique italien ;
 Jean-Marc Minéo (né en 1958), acteur, réalisateur et scénariste de cinéma et sportif de haut-niveau de kung-fu français ;
 Michel Minéo (1910-1936), ingénieur géomètre français, concepteur et constructeur de planeurs ;
 Sal Mineo (1939-1976), acteur américain.

Autres 
 Mineo, une population du Cameroun
Homonymie de patronyme
Patronyme italien